Craveiro Lopes pode referir-se a:
Berta Craveiro Lopes (1989 — 1958), foi a primeira-dama do Presidente da República Portuguesa, Marechal Craveiro Lopes.
Carlos Craveiro Lopes (1807 — 1865), capitão-de-mar-e-guerra da Marinha Portuguesa
Francisco Craveiro Lopes (1894 — 1964), marechal da Força Aérea Portuguesa, presidente da República Portuguesa (1951 —1958)
Francisco Higino Craveiro Lopes (1838 — 1909), general de divisão do Exército Português e administrador colonial
Francisco Xavier Craveiro Lopes (1814 — 1883), general de brigada do Exército Português
João Carlos Craveiro Lopes (1871 — 1945), general de divisão do Exército Português e administrador colonial
Nuno Craveiro Lopes (1921 — 1972), arquitecto português.